Tjæreby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Tjæreby Kirke (Hillerød Kommune) – en kirke i Tjæreby Sogn i Hillerød Kommune
 Tjæreby Kirke (Slagelse Kommune) – en kirke i Tjæreby Sogn i Slagelse Kommune